Мазури — назва етнографічної групи балтійського походження, вихідців або колоністів із Мазовії.
 Мазури — етнографічна група

Мазури — село в Україні.

Населені пункти та їхні частини
 Мазури — історична область на північному сході Польщі.
 Мазури — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Мазури — село в гміні Раніжув Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Мазури — село в гміні Високе-Мазовецьке Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Мазури — село в гміні Почесна Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Мазури — село в гміні Свентайно Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Мазури — село в гміні Острув-Велькопольський Островського повіту Великопольського воєводства
 Мазури — частина міста Наленчув у Пулавському повіті Люблінського воєводства
 Мазури — частина міста Любачів у Любачівському повіті Підкарпатського воєводства
 Мазури — частина міста Гайнівка в Гайнівському повіті Підляського воєводства
 Мазури — частина села Бондиж у гміні Адамув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Мазури — частина села Щава в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Мазури — частина села Вулька-Носовська в гміні Стара Корниця Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Мазури — частина села Чайкова в гміні Тушув-Народови Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Мазури — частина села Пакошівка (Пакошувка) в гміні Сянік Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Мазури — частина села Котовіна в гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Мазури — колонія в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Мазури — осада в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мазури — осада в гміні Ковале-Олецьке Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Мазури — лісова осада в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки

Див. також 
 Мазур (значення)